Història militar: la unitat de l'exèrcit britànic coneguda com a Cos Expedicionari Britànic.
 Numismàtica: el codi ISO internacional per al franc belga.